Il singolare del Guarujá Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Luiz Mattar era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6, 6–4 Jimmy Brown.

Teste di serie

  Luiz Mattar (campione)
  Lawson Duncan (primo turno)
  Jaime Yzaga (semifinali)
  Cássio Motta (quarti di finale)

 Javier Frana (primo turno) 
 Eduardo Bengoechea (quarti di finale) 
 Todd Witsken (quarti di finale) 
 Danilo Marcelino (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guarujá Open 1989